Литманович — еврейская фамилия и отчество (от мужского личного имени Литман).
 Литманович, Владислав (Абрам Вольф) (1918—1992) — польский шахматист; национальный мастер, международный арбитр.
 Литманович, Ирина Вячеславовна (род. 1980) — израильский мультипликатор.
 Литманович, Мирослава (1928—2017) — польская шахматистка, международный мастер (1967) среди женщин.

Отчество 
 Бах, Абрам Литманович (1857—1946) — советский химик.